Senighesi – abitanti di Seniga
Senighesi – abitanti di Senis